Struhařov is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Struhařov (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Struhařov (okres Praha-východ), gemeente in okres Praha-východ